Grijota kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Grijota (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Grijota (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar